Отборочный турнир XVIII чемпионата мира по волейболу среди мужских команд для сборных Азиатской конфедерации волейбола (AVC) проходил с 5 июня по 22 сентября 2013 года. 28 команд участвовали в розыгрыше 4 путёвок в финальную стадию чемпионата мира. Победителями квалификации стали сборные Австралии, Ирана, Китая и Республики Корея.

Система соревнования 
Азиатский отборочный турнир чемпионата мира состоял из субзонального, зонального и финального раундов. Пять ведущих команд конфедерации по рейтингу Международной федерации волейбола (Австралия, Иран, Китай, Япония и Республика Корея) напрямую были допущены в финальный раунд квалификации, так же как и единственная заявившаяся от Океании сборная Новой Зеландии.

Участники субзонального раунда

Участники зонального раунда

Финальный раунд
16 команд распределены на квартеты «змейкой» в соответствии с их положением в рейтинге FIVB на 23 июня 2013 года.

Субзональный раунд

Западная зона, группа 1 (Газир)

Западная зона, группа 2 (Кувейт) 

После отказа сборной Йемена соревнования в этой группе превратились в формальность — обе команды вышли в зональный раунд.

Западная зона, группа 3 (Доха)

Зональный раунд

Западная зона, группа 4 (Дубай)

Западная зона, группа 5 (Манама)

Центральная зона, группа 1 (Павлодар)

Центральная зона, группа 2 (Коломбо)

Юго-восточная зона (Наконпатом)

Восточная зона (Тайбэй)

Финальный раунд

Группа A (Канберра)

Группа B (Тегеран)

Группа C (Чэньчжоу)

Группа D (Комаки) 

В группе D оказались сразу две сборные, не участвовавшие в зональном раунде квалификации благодаря своим позициям в мировом рейтинге, и судьба путёвки на финальный турнир чемпионата мира решилась в заключительный игровой день в очном поединке между ними. Потерпев на домашней арене поражение от корейцев со счётом 0:3, сборная Японии — постоянный участник всех чемпионатов мира, начиная с 1960 года, — лишилась возможности выступить на своём 15-м мундиале подряд. В других группах победителями стали ведущие сборные конфедерации — Австралия, Иран и Китай.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Азиатской конфедерации волейбола

Чемпионат мира по волейболу среди мужчин 2014